A130 steht für:
 A130 (Russland), Föderale Fernstraße in Zentralrussland
 A130 (England), Hauptstraße in England

A.130 steht für:
 Aero A.130, tschechisches Doppeldecker-Flugzeug, siehe Aero A.30 #Aero A.130

Abkürzung